Памятник М. И. Калинину — скульптурный монумент в Санкт-Петербурге, установленный в 1955 году на площади Калинина. Изготовлен по проекту скульптора М. Г. Манизера, архитекторов А. К. Барутчева и Я. О. Рубанчика. Памятник посвящён советскому государственному и партийному деятелю, «всесоюзному старосте» М. И. Калинину. Монумент имеет статус памятника монументального искусства федерального значения.

История 
После смерти М. И. Калинина постановлением Совета Министров СССР от 30 июня 1946 года «Об увековечении памяти Михаила Ивановича Калинина» было предписано «соорудить памятник М. И. Калинину в Москве, Ленинграде и Калинине». Согласно этому постановлению был устроен закрытый конкурс. Проекты памятника для Ленинграда разрабатывали М. Г. Манизер, В. Я. Боголюбов и В. Б. Пинчук. В марте 1948 года художественно-экспертный совет Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР утвердил проект М. Г. Манизера для установки в Ленинграде. М. Г. Манизер лично знал М. И. Калинина и выполнил два его скульптурных портрета с натуры. Скульптор так говорил о своём произведении: «М. И. Калинин — крупнейший государственный деятель… стойкий большевик, неутомимый пропагандист идей коммунизма, обаятельнейший человек в жизни. Отсюда главное, к чему я стремился, — это суметь передать твердость и решимость государственного деятеля в сочетании с безграничным душевным обаянием». Архитектурной частью монумента занимались А. К. Барутчев и Я. О. Рубанчик.

Бронзовая скульптура была отлита в 1950 году на заводе «Монументскульптура». Гранит для постамента был привезён с острова Путсаари и обработан на заводе «Красная Заря». Незадолго до установки памятника площадь на пересечении Кондратьевского и Полюстровского была благоустроена и получила имя Калинина. Торжественное открытие памятника состоялось 20 ноября 1955 года.

М. И. Калинин представлен произносящим речь. В левой руке у него сложенный лист бумаги, ей он опирается на небольшую трибуну с наброшенной на неё тканью. Прямоугольный постамент из полированного розового гранита опоясан бронзовой гирляндой с дубовыми листьями. Постамент покоится на ступенчатом стилобате. Высота скульптуры — 5 м, высота постамента — 4,5 м.

Примечания 

Санкт-Петербург
Калинину
Здания и сооружения, построенные в 1955 году в Санкт-Петербурге
Скульптуры 1955 года
Здания и сооружения Калининского района Санкт-Петербурга